Rana povijest Hrvata
 Hrvatska prije Hrvata
 Povijest Hrvatske 
 Povijest Hrvata u BiH
 Povijest Hrvata, skulptura hrvatskoga kipara Ivana Meštrovića